Шютце (нем. Schütze) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шютце, Вернер (1911—2001) — немецкий физик.
 Шютце, Виктор (1906—1950), немецкий офицер-подводник, капитан цур зее (капитан 1-го ранга), участник ВМВ.
 Шютце, Теодор Рейнгольд (1827—†) — криминалист, профессор в Копенгагене, Киле и Граце.
 Шютце, Христиан Генрих (1760—1820) — немецкий христианский богослов.